Aljaksandr Karnizki () ist der Name folgender Personen:

* Aljaksandr Karnizki (Ringer) (* 1976), belarussischer Ringer
 Aljaksandr Karnizki (Fußballspieler) (* 1989), belarussischer Fußballspieler